

Коктас — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Коктас — село, Жуалинський район, Жамбильська область
 Коктас — село, Каркаралінський район, Карагандинська область